Ilisu kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 İlisu, ort, Qach,

Turkiet 

 Ilısu, ort, Aksaray, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar
Robotskapade Turkietförgreningar